Apostolepis — рід змій родини полозових (Colubridae). Представники цього роду мешкають в Південній Америці.

Опис 
Apostolepis — невеликі змії довжиною до 75 см. Вони живуть в лісах і рідколіссях Південної Америки, серед опалого листя або у верхньому шарі ґрунту. Живляться дрібними амфібіями і ящірками, а також безхребетними.

Види 
Рід Apostolepis нараховує 35 видів:

Примітки 

Полозові
Роди плазунів